Ordet fodsporet har flere specialiseringer:
 Fodsporet (sti)
 Fodsporet (stumfilm) - fra 1912.